Izzi steht für:
 Izzy, ein Kosename
 Izzi (Nigeria), eine Verwaltungseinheit in Nigeria

Siehe auch:
 Izz
 Izzat